Холидеј Лејкс има више значења:
 Холидеј Лејкс (Охајо)
 Холидеј Лејкс (Тексас)